Slan (o Il segreto degli Slan) – romanzo di fantascienza di A. E. van Vogt
 Slan – personaggio del manga Berserk
 Slan. Il meglio della fantascienza – collana di romanzi di fantascienza edita dalla Libra Editrice